Jinks ist der Familienname folgender Personen:

 Catherine Jinks (* 1963), australische Autorin
 Cody Jinks (* 1981), US-amerikanischer Pop- und R&B-Musiker
 Dan Jinks, US-amerikanischer Filmproduzent und Oscarpreisträger
 John L. Jinks (1929–1987), britischer Genetiker
 Sam Jinks (* 1973), australischer Künstler

Jinks weitere Bedeutungen:
 Jinks Island, Insel im Archipel der Biscoe-Inseln, Antarktis
 Pseudonym von Lars Ankerstjerne Christensen (* 1984), dänischen Rapper und Songwriter, siehe Ankerstjerne (Rapper)